JOI steht für:
 Jupiter Orbit Insertion, Flugphase von Raumsonden wie zum Beispiel Juno (Raumsonde)
 Justizoberinspektor, siehe Gehobener Dienst #Dienst- und Amtsbezeichnungen
 Joinville-Lauro Carneiro de Loyola Airport (IATA-Code), Flughafen von Joinville (Brasilien), Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien

Joi ist der Familienname folgender Personen:
 Marilyn Joi (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin

Joi ist der Bühnenname folgender Personen:
 Joi (Sängerin) (eigentlich Joi Elaine Gilliam; * 1971), US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Produzentin

Siehe auch:
 Joy
 Sonnō jōi

Abkürzung